Джеймс Крейг ():  (1739—1795) — шотландский архитектор.
 Крейг, Джеймс (1748—1812) — британский военный и государственный деятель.
  (1871—1940) — 1-й премьер-министр Северной Ирландии.
 Крейг, Джеймс (Джеймс Генри Мидор; 1912—1985) — американский киноактёр.